Aliew ist der Familienname von
 Ali Aliew, bulgarischer Ringer
 Adnan Aliew (* 1983), bulgarischer Kanute

Siehe auch:
 Əliyev (aserbaidschanische Entsprechung)
 Älijew (kasachische Entsprechung)
 Alijew (russische Entsprechung)
 Aliyev (usbekische Entsprechung)